Justo hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Santos 
 Justo de Complutum, mártir paleocristiano - muerto en Complutum en el 304;
 Justo de Canterbury, obispo - muerto en Canterbury en el 627;

 Justo de Condat, monje - en la región de Condat, en el Jura, (s. VI);

 Justo de Trieste, mártir paleocristiano - muerto en las persecuciones de Diocleciano;
 Justo de Urgel, obispo - en Urgel, en la Hispania Tarraconense, quien expuso de forma alegórica el Cantar de los Cantares y tomó parte en los concilios hispanos (s. VI);
 Justo de Beauvais, mártir paleocristiano - decapitado en Beauvais en el 285;
 Justo de Lyon, obispo - muerto en Egipto en el 390;
 Justo de Troyes, mártir paleocristiano - muerto en Troyes durante las persecuciones de Aurelio, en el 273;
Yuztuz

Apellido 
 El militar y político argentino Agustín Pedro Justo (1876-1943), presidente de su país entre 1932 y 1938;
 El político, jurista y periodista argentino Agustín Pedro Justo, padre del anterior;
 El político argentino de izquierda Liborio Justo, hijo del primero;
 El médico y político argentino Juan B. Justo (1865-1928), fundador y presidente del Partido Socialista;
 La feminista y esposa de Juan B. Justo Alicia Moreau de Justo (1885-1986), presidenta del Partido Socialista luego de la Muerte de Juan B. Justo;

Toponimia 
 Justo Briceño (municipio);
 Justo Daractpono (San Luis); pomo

Además 
 En el contexto religioso del judaísmo, un tzadik o maestro espiritual de gran santidad;
 Justo a tiempo;
 Justo Sierra (buque);
 Justo y Necesario;
 Justos entre las Naciones;
 Justos Títulos.